Android (z řec. andro-eidés, mající lidskou podobu) má více významů:

 Android (operační systém) – mobilní operační systém chytrých telefonů od firmy Google
 Android (robot) – robot, který má vypadat a chovat se jako lidé
 Android (počítačová hra) – česká počítačová hra z roku 1991.
 Android (film) – film Aarona Lipstadta z roku 1982
 Android (Dragon Ball) – rasa fiktivních postav ze série videoher Dragon Ball
 The Androids – australská rocková kapela

Externí odkazy